Democratisch Kampuchea, (1975 – 1979) naam van communistisch Cambodja onder de Rode Khmer
 Volksrepubliek Kampuchea, (1979 - 1989) niet-erkend communistisch Cambodja na de val van de Rode Khmer
 Coalitieregering van Democratisch Kampuchea, (1982-1990) de internationale erkende regering van Cambodja na de val van de  Rode Khmer
 Het huidige Cambodja

Zie ook 
 Kampuchea Krom, gebied in het zuiden van Vietnam